Гомон — многозначный термин: фамилия, топоним и прочее.

Известные носители 
 Гомон, Евгения Евгеньевна (род. 1995) — украинская спортсменка, художественная гимнастка.
 Гомон, Леон (, 1864—1946) — французский продюсер, предприниматель, один из основоположников мирового кинематографа.
 Гомон, Филипп (1973—2013) — французский велогонщик.

Топоним 
 Гомон — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Марли-Гомон () — коммуна во Франции.

Другое 
 Го́мон — белорусская нелегальная газета выходившая в Санкт-Петербурге в 1884 году.
 Го́мон — белорусская газета, выходившая в Вильно в 1916—1918 годах.
 Гомо́н (фр. «Gaumont») — французская киностудия.
 Гомон ― белорусская народническая петербургская группа.

См. также 
 Гамон
 Гомонов